

Patronyme
 Fernand Chapouthier (1899-1953), helléniste et archéologue français
 Georges Chapouthier (1945- ), biologiste et philosophe français.

Homonymie
Homonymie de patronyme